|-
| 188201 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188202 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188203 - ||  || 12 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 188204 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 188205 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 188206 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188207 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188208 - ||  || 28 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188209 - ||  || 30 septembrie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 188210 - ||  || 17 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188211 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 188212 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188213 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188214 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188215 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188216 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188217 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188218 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188219 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188220 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188221 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188222 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188223 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188224 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188225 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188226 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188227 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188228 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188229 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188230 - ||  || 15 octombrie 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 188231 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 188232 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 188233 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188234 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188235 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188236 - || 2002 VY || 1 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188237 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188238 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188239 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188240 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188241 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188242 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188243 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188244 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188245 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188246 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188247 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188248 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188249 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188250 - ||  || 11 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188251 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188252 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188253 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188254 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188255 - ||  || 15 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 188256 - ||  || 7 decembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 188257 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188258 - ||  || 30 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188259 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188260 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188261 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188262 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188263 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188264 - || 2003 AF || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188265 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188266 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188267 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188268 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188269 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188270 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188271 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188272 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188273 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188274 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188275 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188276 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188277 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188278 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188279 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188280 - ||  || 12 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188281 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188282 - ||  || 13 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188283 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188284 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188285 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188286 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188287 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188288 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188289 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188290 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188291 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188292 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188293 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188294 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188295 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188296 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188297 - ||  || 6 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188298 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188299 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188300 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-